A madármedencéjűek (Ornithischia vagy Predentata) a dinoszauruszok két rendje közül az egyik volt, amely csőrös, növényevő állatokat foglalt magába. Az Ornitischia név eredete a görög ornitheosz (ορνιθειος), azaz „madár” és iszkhion (ισχιον), azaz „medence”. Nevük megtévesztő lehet: az anatómiai hasonlóság ellenére a madarak nem tőlük, hanem a másik nagy dinoszaurusz csoporttól, a hüllőmedencéjűektől származnak.

A madármedencéjűek növényevők voltak, és gyakran csordákban éltek. A Theropodák zsákmányállatai voltak. Általában kisebb termetűek voltak, mint a Sauropodák.

Leírásuk

Rendszertan

Taxonómiájuk 
Linnaeus-féle besorolás, Benton (2004) alapján:

 Ornithischia rend
 Család Pisanosauridae
 Család Fabrosauridae
 Alrend Cerapoda
 Család Heterodontosauridae
 Alrendág Ornithopoda
 Család Hypsilophodontidae*
 Család Hadrosauridae – (kacsacsőrű dinoszauruszok)
 Alrendág Pachycephalosauria
 Alrendág Ceratopsia – (szarvas dinoszauruszok)
 Alrend Thyreophora – (páncélos dinoszauruszok)
 Család Scelidosauridae
 Alrendág Stegosauria
 Alrendág Ankylosauria

Filogenetikájuk 
Cseng et al. (2009) szerint:

Butler et al. (2011) szerint:

Jegyzetek 

Élővilág a triászban
Élővilág a krétában